BiH:
 Boškovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Boškovići (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši
 Boškovići (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik